Abias é um nome bíblico sem gênero que significa Aviya ou "meu Pai é Jeová" em Hebraico. No Velho Testamento o nome Abias foi levado por vários personagens:

Mulheres
 Uma esposa de Hezrom, um dos netos de Judá. ()
 Abias, filha de Zacarias (; compare com ), que se casou com o rei Acaz de Judá. Ela também é chamada de Abi. (). Era a mãe do rei Ezequias. ().

Homens
 Um filho de Bequer, o filho de Benjamim. ()
 O segundo filho de Samuel. (; ) Sua conduta, juntamente com a de seu irmão, como um juiz em Bersebá, para o qual seu pai o havia designado, levou ao descontentamento popular, e finalmente provocou com que o povo exigisse um governo real.
 Um descendente de Eleazar, o filho de Arão, um de uma das vinte e quatro ordens em que o sacerdócio foi dividido por David (). A ordem de Abias era uma daquelas que não voltaram do cativeiro. (; ; )
 O primeiro filho de Jeroboão (rei de Israel), que morre prematuramente (1 Reis 14)
 Um dos reis de Judá, filho de Roboão (Abias de Judá) (1 Reis 15; 2 Crônicas 13)
 O chefe da oitava das 24 turmas de sacerdotes em que Davi dividiu os sacerdotes, e um ancestral de Zacarias, o sacerdote, que era o pai de João Batista. (, , )

Personagens do Antigo Testamento
Mulheres no Antigo Testamento